Алтуфьево:
 Алтуфьево (село) — старинное село, вошедшее в состав Москвы и давшее название прочим объектам.
 Алтуфьево (станция метро) — станция Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена.
 Алтуфьево (усадьба) — усадьба на северо-востоке Москвы.